Die 2. Champions Trophy fand vom 3. bis 11. Januar 1980 in der pakistanischen Stadt Karatschi statt. Entgegen den ursprünglichen Planungen, die sechs Teilnehmer vorsahen, fand das Turnier mit sieben Teams statt.

Spiele

Abschlusstabelle

Topscorer 
1. Paul Litjens (Niederlande) -  15 Tore

1980
Hockey 1980
Sportveranstaltung in Karatschi
Hockeywettbewerb in Pakistan